Lexen ist der Name folgender Städte und Gemeinden:
 Lexen (Gaisach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 der tschechischen Stadt Líšnice u Mohelnice